Кратер Гюлден () — останки древнего крупного ударного кратера в центральной экваториальной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь финско-шведского астронома, иностранного член-корреспондента Петербургской академии наук, Йохана Аугуста Гуго Гюлдена (1841—1896) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Кратер расположен практически на нулевом меридиане и к 150 км к югу от лунного экватора. Ближайшими соседями кратера являются кратер Шперер на западе-северо-западе, кратер Реомюр на севере, кратер Зелигер на северо-востоке, кратер Гиппарх на востоке, кратер Мюллер на юго-востоке, кратер Птолемей на юге-юго-западе и кратер Гершель на западе-юго-западе. На северо-западе от кратера расположена борозда Фламмариона, на северо-востоке — Борозда Реомюра (Луна). Селенографические координаты центра кратера , диаметр 48,2 км, глубина 2,8 км.

Кратер практически полностью разрушен и имеет неправильную форму обусловленную соседними импактами. Остатки вала кратера представляют собой неровное кольцо пиков и долин, высота остатков вала над окружающей местностью достигает 1100 м. К северной части вала примыкает сателлитный кратер Реомюр A, западную часть вала прорезает широкая расщелина. Дно чаши кратера сравнительно ровное, отмечено множеством кратеров различного размера, в юго-восточной части чаши расположен сателлитный кратер Гюлден K (см. ниже). Объем кратера составляет приблизительно 1700 км³.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Гюлден на карте LAC-77.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Гюлден на карте LM-77.
 Кратер Гюлден на карте AIC77B.
 Фототопографическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны